Коу () — прізвище англійського походження.

Відомі носії:
  (, уроджений ; 1934—2019) — американський актор.
 Джонатан Коу (;  1961) — британський письменник.
  (; 1929—2019) — американський археолог, антрополог, заслужений професор Єльського університету.
 Натан Коу (;  1984) — австралійський професійний футболіст, воротар.
 Себастьян Коу, барон Коу (;  1956) — колишній британський легкоатлет, бігун на середні дистанції, рекордсмен світу та олімпійський чемпіон (1980, 1984).

Див. також 
 Лей Коу (;  1987) — український настільний тенісист китайського походження.
 6498 Коу (6498 Ko) — астероїд головного поясу, відкритий 26 жовтня 1992 року.